Алекса́ндр Лавро́в:
 
 Лавров, Александр Николаевич (род. 1955) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).
 Лавров, Александр Сергеевич (1929—2011) — советский и российский сценарист, драматург, публицист и писатель.
 Лавров, Александр Степанович (1838—1904) — русский металлург. Псевдонимы 
 Александр Лавров — псевдоним писателя А. И. Красницкого.